Akaflieg () — сообщества планерного спорта в довоенной и послевоенной Германии.

История 
В 1889 году Отто Лилиенталь выпускает книгу «Птичий полет как основа для воздухоплавания», в которой описывает основы современной аэродинамики и авиаконструирования. Начиная с 1891 года Лилинталь проводит около 2000 успешных полетов на ручном планёре собственной конструкции, но к началу Первой Мировой Войны в Германии уделяется большее внимание к летательным аппаратам с двигательной установкой.

После поражения и подписания Версальского договора Германия была ограничена в строительстве самолетов, что привело к возрождению планерного движения. Одним из пионером планерного движения был Оскар Урсинус, который организовал в 1920 году слет в районе Вассеркуппе. Кроме всего прочего здесь встречались студенты из технических вузов, приезжавшие в горный массив Рён с самодельными летательными аппаратами на летные испытания и соревнования. Возникло шутливое выражение «Дух Рёна», которое применялось к их энтузиазму. Планерное движение выделилось в отдельный вид спорта.

Эти неформальные начинания привели к формированию групп инженеров занимающихся теорией и практикой аэронавтики. Первые группы появились в 1920 году в Ахене, Дармштадте, Берлин-Шарлоттенбурге и в дальнейшем по всей Германии. Впоследствии многие члены групп стали пилотами ВВС Германии.

Во времена нацистской Германии некоторые группы попали под влияние DVL (), предшественника Немецкого Аэрокосмического Центра (DLR). Перед второй мировой войной большинство групп было интегрировано в Федерацию Студентов Нацистов (). В это время все проекты имели военное применение.

Настоящие дни 

После второй мировой войны, в 1951 году Akaflieg прошел стадию реформации и стал координироваться  (Idaflieg). На 2009 год существует 10 действующих групп.

Проекты

Внешние ссылки 
все на немецком
 Idaflieg
 Flugwissenschaftliche Vereinigung Aachen
 Akademische Fliegergruppe Berlin
 Akademische Fliegergruppe Braunschweig
 Akademische Fliegergruppe Darmstadt
 Akademische Fliegergruppe Dresden
 Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft Esslingen
 Akademische Fliegergruppe Hannover
 Akademische Fliegergruppe an der Universität Karlsruhe
 Akaflieg München
 Akaflieg Stuttgart

Планеризм
Авиация Германии